Název Dayton má více významů:

 Jonathan Dayton (1760–1824), americký politik
 Dayton, Ohio, nejznámější a největší město nesoucí jméno Dayton
 v USA existuje přes 20 dalších Daytonů…

 Daytonská dohoda